Margarida de Antioquia — santa cristã do 
 Marinha de Águas Santas — santa do 

Portugal
 Santa Marinha (Ribeira de Pena) — freguesia
 Santa Marinha (Seia) — antiga freguesia
 Santa Marinha (Vila Nova de Gaia) — antiga freguesia
 Santa Marinha da Costa (Guimarães) — freguesia 
 Santa Marinha de Gontinhães — antiga designação da freguesia de Vila Praia de Âncora, no concelho de Caminha
 Santa Marinha de Oriz — antiga freguesia do concelho de Vila Verde
 Santa Marinha do Outeiro — antiga freguesia do concelho de Lisboa
 Santa Marinha do Zêzere — freguesia no concelho do Baião

Desambiguações de santos
Desambiguações de topônimos